Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2016. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. Januar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Auckland